Pusta Kuźnica (Lubliniec) –
 Pusta Kuźnica (powiat tarnogórski) –

Zobacz też